Trenck von Tonder ist der Name folgender Personen:

 Moritz Flavius Trenck von Tonder (1746–1810), deutscher Offizier und Publizist
 Moritz Trenck von Tonder (1786–1855), deutsch-österreichischer Bankier und Industrieller 
 Heinrich Johann Theodor Trenck von Tonder (1812–1887), Industrieller